Batalla de Mohács (1526), entre el Regne d'Hongria i l'Imperi Otomà
 Batalla de Mohács (1687), entre l'imperi Habsburg i l'Imperi Otomà